Abe Burrows – librettista, commediografo, produttore televisivo, regista teatrale e sceneggiatore statunitense, Premio Pulitzer nel 1962
 Alexandre Burrows – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Andy Burrows – cantautore e polistrumentista britannico
 Billy Eugene Burrows, meglio noto come Billy Drago – attore statunitense
 Donald Burrows – musicologo e professore universitario inglese
 Frank Burrows – calciatore e allenatore di calcio scozzese
 Harry Burrows – ex calciatore inglese
 Jaraun Burrows – cestista bahamense
 Matthew Burrows – ex calciatore nordirlandese
 Saffron Burrows – attrice e modella britannica

Altro
 Lincoln Burrows – personaggio della serie televisiva Prison Break